

Cinema 
 Kal: Yesterday and Tomorrow – film del 2005 diretto da Ruchi Narain

Codici 
 KAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaltag, Alaska (Stati Uniti d'America)
 KAL – codice vettore ICAO di Korean Air
 kal – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua groenlandese

Geografia 
 Kal (it.: Cal di San Michele) – centro abitato della Slovenia
 Kal nad Kanalom (it.: Cal di Canale) – centro abitato della Slovenia